Církvice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Církvice (ort i Tjeckien, lat 49,95, long 15,34), Mellersta Böhmen, 
 Církvice (ort i Tjeckien, lat 49,91, long 15,02), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar